L'édition 2020 du tournoi de tennis d'Ostrava se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2020 de la WTA
 Tournoi de tennis d'Ostrava

Liens externes 
 
 

WTA 2020
Ostrava
Sport en Tchéquie en 2020
Tennis en octobre 2020